PADS steht als Abkürzung für:

 Parti africain pour la démocratie et le socialisme, eine Partei in Senegal, siehe And Jëf/PADS
 PPPoE Active Discovery Session-confirmation, siehe PPP over Ethernet #PADS

Abkürzung